Paris-Tours 2020 var den 114. udgave af cykelløbet Paris-Tours. Løbet var 213 km langt, og blev afholdt 11. oktober 2020 med start i Chartres og mål i Tours. Det var en del af UCI ProSeries-kalenderen. Løbet blev vundet af danske Casper Pedersen fra , foran franske Benoît Cosnefroy fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2020
UCI ProSeries 2020